Сенекерим:

 Сенекерим — царь Сюника в Армении с 1072 до 1094 или 1096 гг.
 Сенекерим Арцруни (968/969—1024/1026/1027) — последний царь Васпуракана из династии Арцруниды в Армении в 1003—1021 годах.